Tierseuchengesetz steht für

 Tierseuchengesetz (Deutschland) (TierSG), inzwischen durch das Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) ersetzt
 Tierseuchengesetz (Österreich) (TSG)
 Tierseuchengesetz (Schweiz) (TSG)